Swindler ist der Familienname folgender Personen:

 Daris Ray Swindler (1925–2007), US-amerikanischer Anthropologe
 Mary Hamilton Swindler (1884–1967), US-amerikanische Klassische Archäologin
 William Finley Swindler (1913–?), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler